Села:
 Кустівці — Вінницька область, Хмільницький район
 Кустівці — Хмельницька область, Полонський район